San Miguel do Campo es una parroquia del ayuntamiento orensano de Nogueira de Ramuín en la comarca de Orense. En el año 2007 tenía 273 habitantes (135 hombres y 138 mujeres) distribuidos en 8 entidades de población, lo que supone una diminución de 17 habitantes en relación con el año 2000.

Referencias 

Parroquias de Nogueira de Ramuín